Влади́мир Да́рида (; род. 8 августа 1990 года, Соколов, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник греческого «Ариса». Выступал за сборную Чехии.

Карьера 
Воспитанник клуба «Виктория» (Пльзень), после сезонной аренды в клубе «Баник» (Соколов) вернулся в родной клуб. С «Викторией» стал двукратным чемпионом Чехии, обладателем кубка и суперкубка страны. 16 февраля 2012 года забил свой первый гол в Лиге Европы немецкому клубу «Шальке 04», матч завершился со счётом 1:1.

С сезона 2013/14 перешёл в немецкий «Фрайбург», где был одним из ключевых игроков и основным исполнителем пенальти и стандартных положений.

После вылета «Фрайбурга» во вторую Бундеслигу за Дариду боролись несколько немецких клубов. Летом 2015 года Дарида перешёл в берлинскую «Герту», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Дарида быстро стал одним из лидеров, дирижёром игры команды: генеральный директор клуба назвал его «сердцем и лёгкими игры». Более того, чех пробежал больше всех игроков Бундеслиги за первый круг сезона 2015/16, а также установил рекорд на один матч — 13,8 км в матче против «Вольфсбурга». Дарида был включён в символическую идеальную сборную первого круга.

После чемпионата Европы 2020 объявил о завершении карьеры в сборной.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Виктория» (Пльзень)
 Чемпион Чехии (2): 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Чехии: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Чехии:2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Герты» 
 Профиль игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль игрока на сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Баник» Соколов
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Арис» Салоники